Соколянська сільська рада — Львівська область, Буський район
 Соколянська сільська рада — Львівська область, Мостиський район